Kliph est un prénom pouvant désigner :

Prénom
, auteur américain
 (né en 1973), musicien américain

Homonymie de prénom